Lily hace referencia a varios artículos:

Véase también:

Literatura
 Lily (revista de Bruguera), publicación femenina española.
 Lily (historieta) relacionada con la anterior y ambas creadas en 1970;

Lugares
 Lily (Dakota del Sur), pueblo estadounidense del condado de Day.

Música y televisión
Lily of the Valley (1974) canción del grupo británico Queen;
Lily, Rosemary and the Jack of Hearts (1975), canción del músico estadounidense Bob Dylan;
Lily on the Beach (1989) disco del grupo alemán Tangerine Dream.
 Lily (1973), programa de televisión estrenado en 1973 en la cadena estadounidense CBS;
 Lilly (1975), canción de Antonello Venditti; 
'Lily Loud', hermana menor de The Loud House;
Lily was here, (1990) canción de Candy Dulfer y David A. Stewart;
Lilly, (2004) canción de Pink Martini;
Lily, (2018) canción de Alan Walker y K-391.